CTK, sigle composé des trois lettres C, T et K, peut faire référence à :

 Česká tisková kancelář, l'agence de presse nationale tchèque ;
 Connectikup, une solution logicielle intranet ;
 CTK, l'interface graphique du système d'exploitation Contiki ; 
 Crime Time Kingz, un groupe de graffiteurs européens, actif principalement à Paris à partir du milieu des années 1980.

Code